Bâmiyân est une ville d'Afghanistan. Elle donne son nom :
 à la province où elle se trouve
 aux Bouddhas de Bâmiyân, des statues géantes détruites en 2001 par les Taliban.